Taco Scheltema (1766-1837), kunstschilder;
 Jacobus Scheltema (1767-1835), jurist;
 Petrus Herman Scheltema (1856-1923), architect; was de broer van:
 Jan Hendrik Scheltema (1861-1941), kunstschilder;
 Foppe Gabbe Scheltema (1891-1939), hoogleraar burgerlijk en handelsrecht;
 Herman Jan Scheltema (1906-1981), hoogleraar en schrijver, broer van F.G. Scheltema;
 Hugo Scheltema (1918-1996), Nederlands diplomaat;
 J.M.W. Scheltema (1921-1947), dichter;
 Michiel Scheltema (1939), jurist en staatssecretaris van Justitie;
 Olga Scheltema-de Nie (1939), lid Tweede Kamer;
 Scheltema Complex, een cultureel centrum en voormalige fabriek van wollen dekens te Leiden;
 Scheltema (boekhandel), een boekhandel aan het Rokin in Amsterdam;
 Scheltema (café), een café aan de Nieuwezijds Voorburgwal in Amsterdam.